Llueve sobre mojado puede referirse a:

 Llueve sobre mojado, canción del cantante argentino Fito Páez.
Llueve sobre mojado, canción de los cantantes españoles Pablo Alborán, Aitana y Álvaro de Luna.
 Expresión